Pankajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pankajärvi (sjö i Norra Karelen), 
 Pankajärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Pankajärvi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar